Элеонора — женское имя.


Носители, известные по имени

Монархини и аристократки 
 Элеонора Австрийская (1498—1558) — королева Португалии в 1518—1521 гг. и королева Франции в 1530—1547 гг.
 Элеонора Австрийская (1534—1594) — герцогиня Мантуи.
 Элеонора Аквитанская (ок. 1122—1204) — королева Франции в 1137—1152 гг. и королева Англии в 1154—1189 гг.
 Элеонора Английская (1162—1214) — королева Кастилии и Леона, дочь короля Англии Генриха II, жена короля Кастилии и Леона Альфонсо VIII.
 Элеонора Английская (1269—1298) — дочь короля Англии Эдуарда I, жена графа Бара Генриха III.
 Элеонора Английская (1318—1355) — дочь короля Англии Эдуарда II, сестра Эдуарда III, жена герцога Гелдерна Рено II.
 Элеонора Анжуйская (1289—1341) — королева-консорт Сицилии.
 Элеонора Арагонская (1426—1479) — регент Наварры в 1455—1479 годах, королева Наварры с 28 января по 12 февраля 1479 года.
 Элеонора Арагонская (1402—1445) — королева Португалии.
 Элеонора Арагонская (1450—1493) — первая герцогиня Феррары.
 Элеонора Арборейская (1340—1404) — правительница юдиката Арбореа.
 Элеонора Бельгийская (род. 2008) — внучка короля Бельгии Альберта II.
 Элеонора Бретонская (ок. 1184—1241) — дочь Джеффри II Плантагенета, четвёртого сына Генриха II Плантагенета и Алиеноры Аквитанской. 
 Элеонора Гонзага (1493—1570) — представительница аристократической династии Гонзага; в браке герцогиня Урбинская.
 Элеонора Гонзага (1598—1655) — дочь Винченцо I Гонзага, герцога Мантуи; в замужестве императрица Священной Римской империи, супруга императора Фердинанда II.
 Элеонора Гонзага (1630—1686) — дочь Карла II Гонзага, герцога Мантуи; в замужестве императрица Священной Римской империи, супруга императора Фердинанда III.
 Элеонора де Пороэт (?—после 1251) — виконтесса части Пороэта с 1231 г.
 Элеонора де Вермандуа (1148/1149—1213) — суверенная французская графиня Вермандуа, Валуа, Бомон и Сен-Кантена (Пикардия).
 Элеонора де Клер (1292—1337) — леди Диспенсер, баронесса Гламорган, внучка короля Англии Эдуарда I.
 Элеонора Кастильская (1241—1290) — английская королева, жена Эдуарда I, графиня Понтье.
 Элеонора Медичи (1567—1611) — герцогиня Мантуи и Монферрата.
 Элеонора Нойбургская (1655—1720) — императрица Священной Римской империи в 1676—1705 гг., королева Венгрии в 1676—1705 гг., королева Богемии в 1676—1705 гг.
 Элеонора Нормандская (1010/1013—1071) — дочь герцога Нормандии Ричарда II, графиня Фландрии в 1031—1035 гг.
 Элеонора Плантагенет (1215—1275) — дочь короля Англии Иоанна Безземельного, жена графа Пембрука Уильяма Маршала и графа Лестера Симона де Монфора.
 Элеонора Португальская, или Датская (1211—1231) — дочь короля Португалии Альфонсу II, жена короля Дании Вальдемара II.
 Элеонора Португальская (1328—1348) — дочь короля Португалии Альфонсу IV, жена короля Арагона Педро IV.
 Элеонора Прованская (ок. 1223—1291) — королева-консорт Англии в 1236—1272 гг.
 Элеонора Прусская (1583—1607) — принцесса Прусская, в замужестве за Иоахимом III Фридрихом курфюрстина Бранденбурга.
 Элеонора Сицилийская (1325—1375) — королева-консорт Арагона в 1349—1375 гг.
 Элеонора Сольмс-Гогенсольмс-Лихская (1871—1937) — в замужестве великая герцогиня Гессенская.
 Элеонора Толедская (1522—1562) — жена Козимо I Медичи, Великого герцога Тосканы.
 Элеонора Рейсс-Кестрицская (1860—1917) — царица Болгарии в замужестве за царём Фердинандом I.

 Элеонора Вильгельмина Ангальт-Кётенская (1696—1726) — принцесса Ангальт-Кётенская, в замужестве последовательно принцесса Саксен-Мерзебургская и герцогиня Саксен-Веймарская.
 Элеонора Доротея Ангальт-Дессауская (1602—1664) — принцесса Ангальт-Дессауская, в замужестве герцогиня Саксен-Веймарская.
 Элеонора Елена Португальская (1436—1467) — дочь португальского короля Дуарте I, супруга императора Священной Римской империи Фридриха III.
 Элеонора Мария Австрийская (1653—1697) — королева-консорт Польши в 1670—1673 гг., затем герцогиня Лотарингская в 1678—1690 гг.

 Анна Элеонора Гессен-Дармштадтская (1601—1659) — принцесса Гессен-Дармштадтская, в замужестве герцогиня Брауншвейг-Люнебургская.
 Гедвига Элеонора Шлезвиг-Гольштейн-Готторпская (1636—1715) — принцесса Гольштейн-Готторпская, королева-консорт Швеции в 1654—1660 годах, супруга короля Карла X Густава.
 Елизавета Элеонора Брауншвейг-Вольфенбюттельская (1658—1729) — принцесса Брауншвейг-Вольфенбюттельская, в замужестве герцогиня Саксен-Мейнингенская, супруга герцога Бернхарда I.
 Леопольдина Элеонора Нойбургская (1679—1693) — младшая дочь курфюрста Пфальца Филиппа Вильгельма.
 Луиза Элеонора Гогенлоэ-Лангенбургская (1763—1837) — принцесса Гогенлоэ-Лангенбургская, в замужестве герцогиня и регент Саксен-Мейнингена.
 Мария Элеонора Бранденбургская (1599—1655) — принцесса Бранденбургская, в замужестве королева Швеции.
 Мария Элеонора Юлих-Клеве-Бергская (1550—1608) — принцесса Юлих-Клеве-Бергская, в замужестве герцогиня Прусская, супруга герцога Альбрехта Фридриха.
 София Элеонора Гессен-Дармштадтская (1634—1663) — принцесса Гессен-Дармштадтская, в замужестве ландграфиня Гессен-Гомбурга.
 София Элеонора Саксонская (1609—1671) — принцесса Саксонская, в замужестве ландграфиня Гессен-Дармштадтская.
 Ульрика Элеонора Датская (1656—1693) — королева-консорт Швеции, супруга короля Карла XI.
 Ульрика Элеонора (1688—1741) — королева Швеции, правившая в 1718—1720 гг.

Другое 
 «Элеонора» — рассказ Эдгара Аллана По (1842).
 (354) Элеонора — крупный астероид Главного пояса астероидов, открытый в 1893 году.